Piazza Inferiore di San Francesco ad Assisi
 Piazza Superiore di San Francesco ad Assisi
 Piazza San Francesco a Bologna
 Piazza San Francesco d'Assisi a Catania
 Piazza San Francesco a Grosseto
 Piazza San Francesco d'Assisi a Ivrea
 Piazza San Francesco a Lodi
 Piazza San Francesco d'Assisi a Mantova
 Piazza San Francesco d'Assisi a Monterotondo
 Piazza San Francesco d'Assisi a Napoli
 Piazza San Francesco a Prato
 Piazza San Francesco a Perugia
 Piazza San Francesco a Pistoia
 Piazza San Francesco d'Assisi a Rapallo
 Piazza San Francesco d'Assisi a Scandale
 Piazza San Francesco a Siena